Sønderskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sønderskov (Astrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Astrup Sogn, Hjørring Kommune
 Sønderskov (Blovstrød Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Blovstrød Sogn, Hørsholm Kommune
 Sønderskov (Bøstrup Sogn) – en bebyggelse i Bøstrup Sogn, Langeland Kommune
 Sønderskov (Dallerup Sogn) – et areal i Dallerup Sogn, Silkeborg Kommune
 Sønderskov (Erritsø Sogn) – en bebyggelse i Erritsø Sogn, Fredericia Kommune
 Sønderskov (Favrskov Kommune) – en bebyggelse i Foldby Sogn og Hammel Sogn – Favrskov Kommune
 Sønderskov (Gosmer Sogn) – et areal i Gosmer Sogn, Odder Kommune
 Sønderskov (Gullev Sogn) – en bebyggelse i Gullev Sogn, Viborg Kommune
 Sønderskov (Hammer Sogn) – en bebyggelse i Hammer Sogn, Næstved Kommune
 Sønderskov (Løjt Sogn) – en bebyggelse i Løjt Sogn, Aabenraa Kommune
 Sønderskov (Mesing Sogn) – et areal i Mesing Sogn, Skanderborg Kommune
 Sønderskov (Nimtofte Sogn) – en bebyggelse i Nimtofte Sogn, Syddjurs Kommune
 Sønderskov (Rolfsted Sogn) – et areal og en bebyggelse i Rolfsted Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Sønderskov (Skørping Sogn) – et areal i Skørping Sogn, Rebild Kommune
 Sønderskov (Solbjerg Sogn) – et areal i Solbjerg Sogn, Rebild Kommune
 Sønderskov (Stadager Sogn) – et areal i Stadager Sogn, Guldborgsund Kommune
 Sønderskov (Støvring Sogn) – et areal i Støvring Sogn, Randers Kommune
 Sønderskov (Sønder Stenderup Sogn) – et areal i Sønder Stenderup Sogn, Kolding Kommune
 Sønderskov (Sønder Vissing Sogn) – et areal i Sønder Vissing Sogn, Horsens Kommune
 Sønderskov (Tersløse Sogn) – en bebyggelse i Tersløse Sogn, Sorø Kommune
 Vesterskov (Silkeborgskovene) – et areal i Them Sogn, Silkeborg Kommune
 Sønderskov (Tiset Sogn) – en bebyggelse i Tiset Sogn, Aarhus Kommune
 Sønderskov (Torrild Sogn) – et areal i Torrild Sogn, Odder Kommune
 Sønderskov (Ulkebøl Sogn) – et areal og et ejerlav i Ulkebøl Sogn, Sønderborg Kommune
 Sønderskov (Østbirk Sogn) – en bebyggelse i Østbirk Sogn, Horsens Kommune
 Sønderskov (Åbenrå Sogn) – en bebyggelse i Aabenraa Sogn, Aabenraa Kommune

 Sønderskov Hovedgård – et egnsmuseum i Folding Sogn ved Brørup